Buzura stringeri är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1938. Buzura stringeri ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
stringeri